Corbetta è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nella zona attorno a Corbetta e nelle province di Milano, Lecco e Como.

Deriva dal toponimo Corbetta, nella città metropolitana di Milano.

In Italia conta circa 1213 presenze.

Persone

Note

Voci correlate 
 Corbi

Altri progetti 

Cognomi italiani